Die Qualifikation zur 14. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Singapur wird in mehreren Turnieren ausgetragen werden.

Übersicht 
30 Teams registrierten sich für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Darunter sind 21 Teams aus Europa, sieben aus Asien und Ozeanien und zwei aus Nordamerika.

Gastgeber Singapur war direkt für die Endrunde qualifiziert. Die übrigen 30 Mannschaften spielen in kontinentalen Qualifikationsturnieren um die weiteren 15 Startplätze. Die Plätze werden wie folgt verteilt:

 Europa: 12 Teilnehmer inkl. Gastgeber
 Asien und Ozeanien: 2 Teilnehmer
 Amerika: 1 Teilnehmer

Europa 
In Europa wird in vier Turnieren gespielt werden. Für die Endrunde qualifizierten sich daher die jeweils drei bestplatzierten Teams. Die Mannschaften wurden anhand der aktuellen IFF-Weltranglisten-Position (in Klammern) wie folgt aufgeteilt:

EUR1 
Die Spiele der Gruppe 1 werden im Zeitraum vom 31. Januar bis 4. Februar 2023 in Kocēni, Lettland stattfinden.

EUR2 
Die Spiele der Gruppe 2 werden im Zeitraum vom 31. Januar bis 4. Februar 2023 in Kocēni, Lettland stattfinden.

EUR3 
Die Spiele der Gruppe 2 werden im Zeitraum vom 31. Januar bis 4. Februar 2023 in Lignano Sabbiadoro, Italien stattfinden.

EUR4 
Die Spiele der Gruppe 4 werden im Zeitraum vom 31. Januar bis 4. Februar 2023 in Lignano Sabbiadoro, Italien stattfinden.

Asien und Ozeanien 
Die Spiele aus Asien und Ozeanien werden im Zeitraum vom 31. Januar bis 5. Februar 2023 in Chonburi, Thailand ausgetragen werden.Jedes Team spielte dabei einmal gegen das andere.

Tabelle

Nordamerika 
Die Spiele der amerikanischen Qualifikationsgruppe fandenam 25. und 26. Februar 2023 in Toronto, Ontario, Kanada statt.

Tabelle

Partien

Weblinks 
 Qualifikationsturniere WFC 2023

Einzelnachweise 

Unihockey-Weltmeisterschaft
Unihockey 2022
Männerunihockeywettbewerb